Ponsardin peut faire référence à : 
 Veuve Clicquot Ponsardin, une maison de champagne créée en 1772, actuellement filiale du groupe LVMH.

Patronyme 

 Barbe Nicole Clicquot dite Veuve Clicquot (1777-1866), qui l'a développé et lui a donné son nom en 1804 ;
 Nicolas Ponsardin (1747-1820), homme politique français.

Toponyme 

 Hôtel Ponsardin, hôtel particulier de Nicolas Ponsardin ;
 Rue Ponsardin, voie de la commune de Reims, située au sein du département de la Marne, en région Champagne-Ardenne.

Voir aussi 

Patronyme français